Robert Duncan er navnet på flere personer:

 Robert Duncan (digter) (1919–1988) – amerikansk digter
 Robert Duncan (komponist) – amerikansk komponist
 Robert Duncan (læge) – amerikansk læge
 Robert Duncan (skuespiller) (f. 1952) – britisk skuespiller
 Robert L. Duncan (f. 1953) – amerikansk delstatssenator fra Texas
 Robert B. Duncan (f. 1920) – Oregon-valgt medlem af Kongressen
 Robert Duncan (biskop) (f. 1948) – episkopal biskop af Pittsburgh
 Robert C. Duncan (1885–1957) – britisk olympisk atlet
 Mike Duncan, eller Robert M. ("Mike") Duncan – Formand for Republican National Committee

Se også 
 Robert Duncan McNeill – amerikansk skuespiller
 Bobby Duncum